L'Open d'Écosse de snooker 2018 est un tournoi classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 10 au  à l'Emirates Arena de Glasgow. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société anglaise BetVictor. Elle constitue la troisième épreuve des Home Nations Series. 

L'événement compte un total de 128 participants dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de .

Le tenant du titre est Neil Robertson. Il s'était imposé contre Cao Yupeng en finale. Cette année, c'est Mark Allen qui remporte l'épreuve, inscrivant un deuxième titre cette saison. Il bat Shaun Murphy en finale sur le score de 9 frames à 7. Le meilleur break est signé par l'Écossais John Higgins, il s'agit d'un neuvième 147 historique pour ce joueur.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 
 147, 104  John Higgins
 141, 124, 122, 115, 101  Shaun Murphy
 139  Lu Ning
 138  Zhou Yuelong
 136, 122, 102  Ali Carter
 136, 101  Yan Bingtao
 136  Nigel Bond
 135  Jimmy Robertson
 134, 129, 126, 110, 106  Mark Allen
 134, 111, 105  Ding Junhui
 134  Gerard Greene
 133, 104, 102, 100  Ryan Day 
 133, 103  Marco Fu
 130  Eden Sharav
 130  Yuan Sijun
 127, 119, 119, 117, 102, 101, 101  Judd Trump
 127  Zhang Anda
 122, 115, 108, 108  Stuart Carrington
 122, 108  Joe Perry
 121  Mark Davis
 119  Matthew Stevens
 115, 112  James Cahill
 114  Ross Muir
 113  Jack Lisowski
 110, 105  Kyren Wilson
 110  Gary Wilson
 109  Duane Jones
 107  Tom Ford
 107  Joe Swail
 106  Ricky Walden
 105  Ian Burns
 102  Alfie Burden
 101, 101  Zhao Xintong
 101  Elliot Slessor
 100  Luca Brecel
 100  David Gilbert
 100  Mark King
 100  Alan McManus
 100  Robbie Williams

Voir aussi 
 Open d'Écosse 2017
 Open d'Écosse

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 BetVictor Scottish Open

Open d'Écosse de snooker
Sport à Glasgow
Snooker
Snooker en 2018